Татья́на Попо́ва:
 Попова, Татьяна Васильевна (1907—1981) — советский музыковед.
 Попова, Татьяна Валерьевна (род. 1975) — украинская журналистка и телеведущая
 Попова, Татьяна Григорьевна (1898—1982) — советский альголог, монограф эвгленовых водорослей.
 Попова, Татьяна Сергеевна (род. 1984) — российская баскетболистка, чемпионка Европы.
 Попова, Татьяна Юрьевна (род. 1972) — член Совета федерации от Пермской области.